Суперлига Србије се може односити на:

 Суперлига Србије у фудбалу за мушкарце
 Суперлига Србије у фудбалу за жене

 Суперлига Србије у одбојци за мушкарце
 Суперлига Србије у одбојци за жене

 Суперлига Србије у рукомету за мушкарце
 Суперлига Србије у рукомету за жене

 Суперлига Србије у ватерполу за мушкарце

 Суперлига Србије у кошарци за мушкарце

раније:
 Прва лига Србије у америчком фудбалу за мушкарце (до 2015. Суперлига Србије)